Schönitz ist ein Ort in Sachsen-Anhalt:

 Schönitz, Ortschaft von Riesigk, Ortsteil der Stadt Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg

Schönitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Schönitz (1499–1535), deutscher Kaufmann und Kämmerer
 Joachim Schönitz (1941–2019), deutscher Schauspieler